Bons Baisers de... est une formule employée dans de nombreux titres d'œuvres en référence à , un épisode de la saga James Bond.

Titres dans l'univers de James Bond 
Plusieurs titres d'œuvres mettant en scène James Bond commencent par Bons baisers de... :
 Bons Baisers de Russie (), roman de Ian Fleming publié en 1957 ;
 Bons Baisers de Russie (), film de Terence Young sorti en 1963 avec Sean Connery dans le rôle de James Bond, adapté du roman ;
  (), bande originale du film composée par John Barry ;
 Bons Baisers de Russie (), jeu vidéo sorti en 2005, adapté du roman et du film ;
 Bons Baisers de Paris (), recueil de nouvelles de Ian Fleming publié en 1961 ;
 Bons Baisers de Paris (), première nouvelle du recueil ;
 Bons Baisers de Berlin (), nouvelle du recueil Meilleurs Vœux de la Jamaïque () de Ian Fleming publié en 1966.

Titres reprenant la formule 
 Bons baisers de partout, feuilleton radio parodique français de Pierre Dac et Louis Rognoni diffusé entre 1966 et 1974 sur France Inter ;
 Bons baisers... à lundi, film français de Michel Audiard sorti en 1974 ;
 Bons Baisers de Hong Kong, film français d'Yvan Chiffre sorti en 1975 ;
 Bons Baisers d'Athènes (), film britannique de George Cosmatos sorti en 1979 ;
 Bon baisers d'ici, chanson d'Alain Chamfort sortie en 1982 ;
 Bons Baisers d'Hollywood (), film américain de Mike Nichols sorti en 1990 ;
 Bons Baisers de Pékin (Guo chan Ling Ling Qi), film hongkongais de Stephen Chow et Lee Lik-chi sorti en 1994 ;
 Bons Baisers de France (), film américain de Lawrence Kasdan sorti en 1995 ;
 Bons Baisers de New York, recueil d'illustrations d'Art Spiegelman publié en 2003 ;
 Bons Baisers de France, émission de télévision québécoise animée par France Beaudoin diffusée entre 2005 et 2010 ;
 Bons Baisers de Paris, chanson de Najoua Belyzel sorti en 2006 ;
 Bons Baisers de New York (),  de la  de la série télévisée américaine Les Experts : Manhattan diffusé en 2007 ;
 Bons baisers de Nouvelle-France ou Petits jeux (de société) pour rêveurs du dimanche, recueil de textes français d'Anne-Gaël Gauducheau et Jean-François Morange publié en 2007 ;
 Bons Baisers de Bruges (), film américano-britannique de Martin McDonagh sorti en 2008 ;
 Bons baisers de Paris (), film français de Pierre Morel sorti en 2010 ;
 Bons Baisers de Biarritz, album photos français de Vincent Balhadere et Crista Leonard publié en 2012 ;
 Madagascar 3 : Bons Baisers d'Europe (), film d'animation américain sorti en 2012 ;
 Bons Baisers d'Iran, bande-dessinée de Lénaïc Vilain publiée en 2015 ;
 Bons Baisers de Pyongyang (),  de la  de la série télévisée américaine NCIS : Los Angeles diffusé en 2016.
 OSS 117: Bons baisers d'Afrique (titre au Québec de OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire)